David Baker (mountainbiker), Brits mountainbiker
 David Baker (musicus), Amerikaans jazzmusicus
 David Baker (pokerspeler), Amerikaans pokerspeler uit 1986
 David Baker (1972), Amerikaans pokerspeler uit 1972